Triigi ist der Name folgender Dörfer in Estland:

 in der Landgemeinde Kose (Kreis Harju), siehe Triigi (Kose)
 in der Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare), siehe Triigi (Saaremaa)
 in der Landgemeinde Väike-Maarja (Kreis Lääne-Viru), siehe Triigi (Väike-Maarja)